Hoffbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Clara Hoffbauer (1830–1909), Stifterin der Hoffbauer-Stiftung
 Ernst von Hoffbauer (1836–1905), preußischer General der Artillerie
 Féodor Hoffbauer (1839–1922), auch Theodor Josef Hubert Hoffbauer, deutsch-französischer Maler, Illustrator und Architekt
 Hermann Hoffbauer (1819–1884), deutscher Kaufmann und Industrieller
 Jochen Hoffbauer (1923–2006), deutscher Schriftsteller, Roman- und Hörfunkautor und Lyriker
 Johann Christoph Hoffbauer (1766–1827), deutscher Philosoph
 Peter Hoffbauer (1750–1823), Mitglied der Reichsstände im Königreich Westphalen

Sonstiges:
 Hoffbauer-Stiftung

Siehe auch:
 Hofbauer